Campfire Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Campfire Lake (Alaska)
 Campfire Lake (Kalifornien)
 Campfire Lake (Minnesota)
 Campfire Lake (Montana)
 Campfire Lake (New York)